Месатунич има више значења:

 Месатунич (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Месатунич (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику